Бои в Артёмовске — эпизод войны на востоке Украины.

Хронология 
Город Артёмовск (в настоящее время — Бахмут) находится в северной части Донецкой области примерно в 30 километрах от Славянска. С первых чисел марта 2014 года украинскими властями был организован вывоз оружия со склада Артёмовска. Позже в район Артёмовска отбыл офицер ВСУ Александр Трепак вместе с несколькими разведывательными группами. Бойцы кировоградского спецназа совместно с подразделениями специального назначения Военной службы правопорядка охраняли расположенный в городе 1282-й центр обеспечения бронетанковым вооружением и техникой (в/ч А2730) и базу хранения стрелкового оружия в селе Парасковиевка (в/ч А-4176).

Разведгруппа из восьми бойцов спецназа ВСУ начала операцию по поиску и эвакуации тяжело раненого офицера. Для этого им пришлось захватить блокпост ДНР на въезде в город и удерживать его в течение трёх часов, чтобы дать возможность другой группе эвакуировать раненого на вертолёте. Во время боя командир подразделения Александр Трепак получил огнестрельное ранение ноги, но от эвакуации отказался и в течение двух суток руководил отражением атак  ДНР на Центральную артиллерийскую базу вооружения. Сам Трепак так прокомментировал ситуацию:

.

По состоянию на 20 июня 2014 года город находился под контролем ДНР. Бои за военные склады в Артёмовске стали одним из первых случаев применения танков Т-64 со стороны ДНР. Впервые о наличии у сепаратистов танков Т-64 оборонявшие базы бойцы ВСУ узнали ночью с 20 на 21 июня — с танка была расстреляна соседняя с военной частью здание АТП. После этого случая украинские военные решили усилить оборону и «реанимировали» один танк  Т-64 и одну БМП-2 из имеющихся на хранении. Всего на базе хранилось 260 танков Т-64, Т-80 и Т-72, 270 БТР, 227 БМП, 129 БРМ-1К.

Первый штурм сепаратисты ДНР начали с стороны Горловки. Используя гранатомёты, спецназовцы ВСУ отбили эту атаку. Следующее наступление сепаратисты совершили при поддержке миномётного огня, в штурме участвовал танк Т-64 и пехота. Эта попытка также оказалась безуспешной. Бойцы ВСУ подавили миномёт сепаратистов, отсекли пехоту и подбили боевую машину.

На следующий день после атаки на блокпост № 1 «Рыбхоз», 27 июня 2014 года сепаратисты совершили масштабную атаку на базу. Ночью они обстреливали из подствольных гранатомётов и стрелкового оружия украинские части, дислоцированные в Артёмовске. Среди используемой ими в этой атаке техники был танк Т-64БВ. Защитники базы вели огонь по нему из РПГ-18 и РПГ-22, но подбить танк не удалось, и он смог самостоятельно покинуть место боестолкновения. Одновременно происходил штурм воинской части А-4176, где в результате боя был подбит и захвачен танк Т-64БВ сепаратистов. Это был один из трёх танков на вооружении сепаратистов ДНР, которые на то время были отмечены украинскими СМИ.

Успешное отражение атаки бойцами спецназначения и военнослужащими воинских частей А2730 и А4176 имело важное значение для украинской стороны, так как в руки сепаратистов не попали огромные запасы боевой техники, оружия и боеприпасов, которые находились в Центре обеспечения бронетанкового вооружения в Артёмовске и базе хранения стрелкового оружия в селе Параскеевка.

Сепаратисты ДНР отступили из города. 6 июля 2014 года Артёмовск был возвращён под контроль Украины.

За успешное выполнение боевого задания Александр Трепак получил звание «полковник», орден Богдана Хмельницкого III степени и именное огнестрельное оружие. Однако, военнослужащие частей А2730 и А4176 не были упомянуты или представлены к наградам.

13 февраля 2015 года один из районов Артёмовска был подвергнут артобстрелу. В результате попадания было повреждено 32 жилых дома, два человека погибли, в том числе 7-ми летний мальчик, шестеро получили ранения. Среди пострадавших, как минимум, трое детей от 6 до 8 лет. 14 февраля 2015 года Артёмовск повторно был подвергнут артобстрелу.

См. также 
 Бои за Бахмут (2022)

Примечания

Ссылки 
 Пять штурмов артемовской базы
 Захват танковой части в Артемовске (видео)
 Склад военной техники в г.Артёмовск - под контролем ополченцев
 Кіровоградський рахунок
 Історія одного подвига
 Поки іде війна - буду командиром загону

Артёмовск
История Донецкой Народной Республики
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Бои за Бахмут
Игорь Стрелков